Ндебеле може да се отнася за:

 Ндебеле – народностна група в ЮАР
 Ндебеле – народностна група в Зимбабве
 Ндебеле – банту език, говорен в ЮАР
 Ндебеле – банту език, говорен в Зимбабве